B 197 steht für:
 Bundesstraße 197 in Deutschland
 Arlbergstraße in Österreich

B197 steht für:
 B197, dt. Führerscheinklasse zur ‚Aufhebung der Beschränkung auf Automatikfahrzeuge‘, siehe Schlüsselzahlen #Nationale Schlüsselzahlen – Deutschland
 Benetton B197, (15.) Rennwagen des Teams Mild Seven Benetton Renault

Abkürzung